Příjmení Bruns nosí více významných osobností:

 Adéla Bruns (* 1987) – česká sportovní střelkyně
 George Bruns (1914–1983) – americký hudební skladatel
 Ulrike Brunsová (* 1953) – německá atletka, běžkyně